św. Leoncjusz z Cezarei Kapadockiej (zm. ok. 328-337) – biskup, święty katolicki
 św. Leoncjusz z Rostowa (zm. ok. 1077) – biskup, święty katolicki i prawosławny
 św. Leoncjusz (Karpowicz) (1580-1620) – wyznawca, święty prawosławny
 św. Leoncjusz (Stasiewicz) (1884-1972) – duchowny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, archimandryta, święty prawosławny